Стоппер:
 Стоппер — то же, что ай-стоппер или шоу-стоппер.
 Стоппер в футболе — см. Защитник (футбол).
 Стоппер в альпинизме — см. Закладка (альпинизм).
 Стоппер в дайвинге — см. Дайверский сленг.
 Стоппер в рекламе — то же, что стрит-стоппер (или сэндвич-мен).
 Стоппер в BTL-рекламе — см. POS-материалы.
 Стоппер (автостопщик) — см. автостоп.
 Стоппер (ресторанное дело) — металлическая пробка для бутылки, предназначенная для уже открытых бутылок шампанского.
 Стоппер (в бижутерии) — зажим, фиксатор для фиксирования соединений, а также бусин в определенных положениях.